Kilómetro 1 era un apeadero ubicado en la ciudad capital Homónima, en el Departamento Homónimo en la Provincia Homónima, República Argentina.

Servicios 
Se encuentra precedida por la Corrientes y antecedida por el Apeadero Facultad.

Véase también 
Ferrocarril Económico Correntino
 

Kilómetro 1
Corrientes (Capital)